Рика́рдо Ива́н Родри́гес Ара́йя (; 25 августа 1992 года в Цюрихе) — швейцарский футболист, защитник итальянского клуба «Торино» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Воспитанник школы «Цюриха», в клубе с 2002 года. Дебютировал на позиции защитника в составе основной команды 21 марта 2010 года в матче против «Беллинцоны», выйдя на замену на 32-й минуте вместо Ханну Тихинена. В сезоне 2010/2011 завоевал титул вице-чемпиона страны.

13 января 2012 года Рикардо подписал четырёхлетний контракт с немецким «Вольфсбургом». 21 января 2012 года он дебютировал в матче против «Кёльна» (победа 1:0).

8 июня 2017 года Родригес перешёл в итальянский «Милан». Сумма трансфера составила 18 млн евро, личный контракт футболиста рассчитан до 2021 года. Первый официальный гол за «Милан», Родригес забил 27 июля 2017 года в матче квалификации Лиги Европы против «Университатя (Крайова)».

Карьера в сборной 
В сборной до 17 лет принимал участие в чемпионате мира 2009 года в Нигерии, став там чемпионом мира. 7 октября 2011 года дебютировал в основной сборной в матче против Уэльса, но дебют оказался неудачным: швейцарцы проиграли 0:2. 3 июля 2012 года был включён в состав сборной на Олимпиаду в Лондоне.

27 сентября 2022 года сыграл свой 100-й матч за сборную Швейцарии, выйдя в стартовом составе матча Лиги наций УЕФА 2022/23 против сборной Чехии.

Семья 
У Рикардо Родригеса есть братья, которые так же являются футболистами. Роберто выступает за швейцарский «Цюрих», а Франсиско является игроком «Лугано».

Статистика выступлений 
 Клубная статистика

 
 В сборной

Голы Рикардо Родригеса за сборную

Достижения

Клубные 
 «Вольфсбург»
 Обладатель Кубка Германии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Германии: 2015

Международные 
 Юношеская сборная Швейцарии
 Чемпион мира среди Юношей: 2009

Индивидуальные 
 Цюрих: Игрок сезона 2011/12 по версии фанатов
 Футболист года в Швейцарии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на архивном сайте ФК «Цюрих»

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Торино»